The Complete Bitches Brew Sessions é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1998